Sphallerocarpus verticillatus är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Sphallerocarpus verticillatus ingår i släktet Sphallerocarpus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
verticillatus